Ева Серрано (; ) — французская спортсменка, представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Призёр чемпионатов мира и Европы, участница летних Олимпийских игр в Атланте (1996) и Сиднее (2000).

Биография 
Ева Серрано начала заниматься гимнастикой в возрасте 7 лет.

Закончила выступления в декабре 2000 года. В настоящее время работает во Французской федерации гимнастики.

Была одной из судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнастки (художественная гимнастика) Франции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Чемпионы Универсиады по художественной гимнастике
Судьи по художественной гимнастике
Судьи на летних Олимпийских играх 2020 года